Haplotrema continentis är en snäckart som beskrevs av H. B. Baker 1930. Haplotrema continentis ingår i släktet Haplotrema och familjen Haplotrematidae. Inga underarter finns listade i Catalogue of Life.

Källor 

Landlungsnäckor
continentis